The New Teacher – film del 1915 prodotto dalla Essanay
 The New Teacher – film del 1922 diretto da Joseph Franz
 The New Teacher – cortometraggio del 1924